Починковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Починковская волость (Лукояновский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Починковская волость (Череповецкий уезд) — в составе Новгородской губернии
 Починковская волость (Инсарский уезд) — в составе Пензенской губернии
 Починковская волость (Егорьевский уезд) — в составе Рязанской, а с 1922 — Московской губернии